Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 3–6, 7–6, 6–2, 6–0 contro Boris Becker.

Teste di serie

  Ivan Lendl (finale)
  Boris Becker (campione)
 n/a
  Paul McNamee (primo turno)

 Marcel Freeman (quarti di finale) 
 Christo van Rensburg (primo turno) 
 Mike Leach (secondo turno) 
 Wally Masur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1986